Terremoto dell'Aquila del 1703 – evento sismico del 14 gennaio 1703 nel settore nord dell'allora regno di Napoli
 Terremoto di Edo del 1703 – evento sismico del 31 dicembre 1703 nella città giapponese di Edo (l'attuale Tokyo)